Сеструњ може бити:

 Сеструњ (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Сеструњ (Преко), насељено мјесто у општини Преко, Задарска жупанија, Република Хрватска